Геката — у грецькій міфології хтонічна богиня кордонів, роздоріжжя, чаклунства і привидів.
 Геката — морська протока між островами Королеви Шарлотти та Британською Колумбією.
 100 Геката — великий астероїд головного поясу.
 Купол Гекати — марсіанський вулкан.
 Перлівець Геката — вид денних метеликів родини Сонцевики.